Кувин — фамилия; имеет женскую форму Кувина.
 Кувин, Анатолий Иванович (род. 1931) — художник-живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
 Кувин, Иван Иванович (1910—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.